Horsmann  ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Horsmann (* 1958), deutscher Althistoriker
 Udo Horsmann (* 1952), deutscher Fußballspieler
Siehe auch
Horsman
Horseman